Girandola – giocattolo
 Girandola – tipo di fuoco d'artificio
 Girandola di Castel Sant'Angelo – spettacolo pirotecnico tradizionale di Roma
 Galassia Girandola – galassia a spirale nella costellazione dell'Orsa Maggiore
 Galassia Girandola del Sud – galassia a spirale intermedia visibile nella costellazione dell'Idra
 Girandola – catena di centri commerciali italiana
 Girandola (Carefree) – film del 1938 diretto da Mark Sandrich

Altri progetti